Osoby o tym nazwisku:
 Adrienne Goodson – amerykańska koszykarka
 Barbara Goodson – amerykańska aktorka
 Clarence Goodson – amerykański piłkarz
 Mark Goodson – amerykański producent telewizyjny